Ваља (Хасково, 23. април 1978) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Искам всичко}- (2001)
 -{Моят свят}- (2002)
 -{Нещо интимно}- (2005)
 -{Фолклорна огърлица}- (2020)

Спотови

Фолклорни спотови​

Тв верзије 

Рођени 1978.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи